Heinricianum steht für:

 Privilegium Heinricianum, im Frühjahr 1020 von Kaiser Heinrich II. für Papst Benedikt VIII. ausgestelltes Privileg
 Pactum Calixtinum sive Heinricianum, im Jahr 1122 zwischen dem römisch-deutschen Kaiser Heinrich V. und Papst Calixt II. ausgetauschtes Konkordat, siehe Wormser Konkordat

Siehe auch:

 Privilegium Maius, fünf im Mittelalter gefälschte Urkunden, darunter ein sogenanntes Heinricianum